Дрочево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дрочево — деревня в Малоритском районе Брестской области.

Россия 
 Дрочево — деревня в Дмитровском районе Московской области.